Mariagerfjord (fjord)
 Mariagerfjord (gemeente)